Eton jezik može označavati:
Eton (oceanijski jezik), jezik koji se govori na Vanuatuu.
Eton (bantu jezik), jezik iz Kameruna